Card Captor Sakura, Anime Comics est une bande dessinée en couleur, réalisée à partir de la série télévisée Card Captor Sakura, elle-même inspirée du manga de CLAMP.

Publié en français aux éditions Pika Édition. Dix volumes reprenant la première partie de l'histoire, auxquels s'ajoutent trois volumes reprenant la seconde partie (arc de la transformation des cartes) non publié en France. Il est à savoir aussi que l'animé comics et la première version sont très différentes du point de vue des personnages, des cartes et de l'histoire quelque peu modifiée.

Résumé 
Sakura, âgée de 10 ans, découvre dans la bibliothèque de son père le livre de Clow, en l'ouvrant, elle laisse échapper les cartes magiques dont les pouvoirs sont très dangereux et il faut maintenant qu'elle les récupère! 
C'est ainsi que commence l'aventure de notre Sakura, chasseuse de cartes!

Personnages 
Sakura: âgée de 10 ans, elle vit avec son père, Dominique et son frère Thomas. Sa mère est morte alors qu'elle n'avait que 3 ans. En apparence, c'est une fille comme les autres mais sa vie a changé depuis qu'elle a découvert le mystérieux livre de Clow et est contrainte de devenir la chasseuse de cartes.

Kerobero: Kerobero est le gardien des cartes de Clow mais celles-ci s'étant échappées, il aidera Sakura sa nouvelle maîtresse à les retrouver avant que le sceau ne se brise. Il a pour forme habituelle une peluche ailée, et un tigre ailé lorsqu'il a assez de puissance pour se battre.

Yué: Au début sous la forme de Mathieu, on ignore son identité, il apparaitra le jour du jugement où l'on qualifiera Sakura de maîtresse légitime des cartes. Yué est l'autre gardien des cartes mais étant très attaché à son ancien maître, il aura du mal à accepter sa nouvelle maîtresse.

Tiffany (Tomoyo): Tiffany est une maniaque de la caméra ! D'ailleurs, son plus grand modèle est Sakura, sa meilleure amie. Elle est intelligente et observatrice : c'est en filmant une nuit le ciel qu'elle découvrira le secret de Sakura. Depuis, sa plus grande joie est de confectionner les costumes de combat de Sakura (car elle est très grande couturière) et de filmer les performances de cette dernière.

Lionel (Shaolan): Lionel vient de Hong Kong, c'est un garçon solitaire, très sombre, qui sourit très peu, et a énormément de mal à exprimer ses sentiments. Il est un descendant de Clow Reed et comme la plupart de sa famille, il possède des pouvoirs. Il peut sentir les cartes de Clow et possède, comme Sakura, un objet qui lui permet de se servir des cartes mais pas de les enfermer. Seule Sakura le peut. Il possède un compas magique qui lui permet de repérer les cartes. 
Dès le début, Lionel met en doute les capacités de Sakura en tant que chasseuse de cartes. Aussi s'oppose-t-il en rival à celle-ci pour la capture des cartes de Clow, mais aussi sur d'autres plans : le sport et Matthieu qu'il apprécie énormément. Mais il n'y a qu'une mince frontière entre la haine et l'amour et l'avenir nous le dira bien!

Clow Reed: Il est le créateur des cartes de Clow et le plus grand magicien qu'il y ait eu sur Terre. Ancien maître des cartes et de ses gardiens, il a laissé à Sakura le soin de prendre soin d'eux après lui.
Clow Reed a deux réincarnations, le père de Sakura (Dominique), ce qui explique les pouvoirs de Sakura et Anthony, voir description ci-dessous.

Anthony (Eriol): Anthony est le personnage le plus mystérieux de l'anime ! Il vient d'Angleterre et arrive après que Sakura ait récupéré toutes les cartes de Clow et ait passé le jugement dernier. Il va dresser toutes sortes d'embûches à Sakura pour que cette dernière se serve de ses cartes et les transforme en carte de Sakura. En fait, Anthony est la réincarnation de Clow Reed. Il a lui aussi 2 gardiens: Ruby et Gothar.
Anthony est également aux yeux de Lionel un rival pour Sakura, car il n'apprécie pas du tout le regard et le comportement qu'il a envers elle.

Références 

Anime comics
Cardcaptor Sakura

en:Cardcaptor Sakura